Fascia (anatómia), más néven izompólya, az izmokat burkoló kötőszövet
 Fascia, olasz település